Desa Sukamulih kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukamulih (administrativ by i Indonesien, lat -6,56, long 106,49), Jawa Barat, 
 Desa Sukamulih (administrativ by i Indonesien, lat -7,29, long 108,06), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar